Jovičić oder Jovičič ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Jovičić (* 1993), serbischer Fußballspieler
 Dubravka Jovičić (* 1956), serbische Pianistin und Hochschullehrerin
 Jovan Jovičić (1926–2013), jugoslawischer Gitarrist und Physiker
 Miloš Jovičić (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Mladen Jovičić (* 1982), französischer Handballtorwart
 Zoran Jovičić (* 1973), serbischer Fußballspieler
 Zoran Jovičič (* 1975), slowenischer Handballspieler